Arc de Trajà (Ancona), construcció a la ciutat d'Ancona (Itàlia)
 Arc de Trajà de Benevent, construcció a la ciutat de Benevent (Itàlia)